Schulin ist der Familienname folgender Personen:

 Bertram Schulin (* 1944 in Witzenhausen), deutscher Rechtswissenschaftler, Hochschullehrer (Augsburg, Freiburg, Osnabrück, Konstanz) und Rechtsanwalt
 Ernst Schulin (1929–2017), deutscher Historiker
 Friedrich Schulin (1843–1898), deutsch-schweizerischer Rechtswissenschaftler, Rechtshistoriker und Hochschullehrer
 Fritz Schülin (1905–1980), Markgräfler Heimatforscher und Pädagoge

 Philipp Friedrich Schulin (1800–1874), deutscher Jurist und Politiker
 Rainer Schulin (* 1952), Schweizer Ökowissenschaftler 

Siehe auch:
 Schulien
 Shulin